Simone Bol-Buys (1990-2000) is een personage uit de Nederlandse televisieserie Oppassen!!!. Zij werd gespeeld door Marieke van der Pol.

Simone is geboren in 1950 te Middelburg en opgegroeide aldaar en is de dochter van opa Henry. Simone is een bekende actrice in Nederland, zo speelde ze in de begin jaren vooral in televisieseries, later is ze terug het theater in gegaan. In 1996 ging haar man Victor naar Parijs en Moskou voor zijn werk, later vertrok hij als diplomaat naar Jemen. Simone ging met hem mee.

Burgerlijke Staat
 Gehuwd met Victor Bol
 Woonachtig in Rotterdam
 Eén dochter Anna van Vliet-Bol en één zoon Rik Bol
 Eén kleinzoon Ricky van Vliet

Uiterlijke kenmerken
 Lang blond haar (los)
 Modern en excentriek

Stamboom

Simone Bol-Buys